Dibo, the Gift Dragon (hangul: 선물 공룡 디보) es una serie de televisión infantil animada de Corea del Sur emitida por EBS y producida por OCON en 2005. Se estrenó en Hispanoamérica el 30 de noviembre de 2008.

Sinopsis 
En CozyLand (SuaveLandia en Hispanoamérica), una pequeña ciudad entre las nubes, viven cinco buenos amigos: Bunny, Annie, Crow, Elo y Dibo. Este último es un dragón bonachón y generoso que concede deseos a sus amigos, aunque esos deseos no siempre resultan ser lo que esperaban.

Personajes 
Dibo: Dibo es un dragón de color violeta, verde y amarillo, que se alimenta de nubes y tiene el don de conceder deseos. Como nada le hace más feliz que ver alegres a sus amigos, siempre consigue que se cumplan sus deseos con tan solo la magia de una canción. 
Bunny: Bunny es una conejita rosa muy presumida y, a veces, algo gruñona. Aunque es muy vanidosa y se cree bellísima y listísima, en el fondo tiene un gran corazón.
Annie: Es una chica a la que le encanta cocinar, en especial galletas dulces. Es muy tranquila y algo tímida, y tiene una pequeña oveja de peluche llamada Oliver. Siempre está dispuesta a preparar deliciosos platos para sus amigos. 
Crow: Es un cuervo de color azul. Siempre anda murmurando "Crow sabe, Crow sabe...". Sin embargo no suele jactarse de sus conocimientos y siempre está dispuesto a echar una mano con algún invento.
Elo: Elo es un pequeño elefante color verde, apasionado de los coches de bomberos y la velocidad. Generalmente va montado en un cochecito rojo, parecido a los de juguete. Debido a que su amor por la velocidad suele causar problemas, a menudo resulta un dolor de cabeza para Bunny.

Enlaces externos 
 sitio oficial de Dibo, the Gift Dragon 

Series de televisión infantiles
Series de televisión de Corea del Sur
Series de televisión animadas de Corea del Sur
Series de televisión en coreano
Series de televisión de Educational Broadcasting System